My Favorite Spy (1942), een film van Tay Garnett
My Favorite Spy (1951), een film van Norman Z. McLeod